Aslanov ist der Familienname folgender Personen:
 Aslan Aslanov (* 1951), aserbaidschanischer Journalist
 Elnur Aslanov (* 1983), aserbaidschanischer Ringer
 Fuad Aslanov (* 1983), aserbaidschanischer Boxer

Siehe auch:
 Aslanow